Mäetaguse se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Mäetaguse, comună (vald) în Regiunea Ida-Viru, Estonia

Localități
 Mäetaguse, târgușor (alevik) în comuna Mäetaguse, reședința comunei.